OBIS steht für:
 Ocean Biogeographic Information System, ein internationales, webbasiertes Datenbanksystem über maritimes Leben
 OBIS-Kennzahlen, zur eindeutigen Kennzeichnung und Identifikation von Messwerten oder abstrakter Daten
 On Board Information Services, eine IT-Plattform der Nederlandse Spoorwegen

OBIS